Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van mei 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 mei 2006.

Vrouwen 05